Nesta lista estão relacionados as 393 comunas do departamento francês de Ain, quatro Arrondissements e 23 cantões, que pertencem a Região Administrativa da França Auvergne-Rhône-Alpes.

Arrondissements 

 Belley
 Bourg-en-Bresse
 Gex
 Nantua

Cantões 

 Ambérieu-en-Bugey 
 Attignat
 Bellegarde-sur-Valserine
 Belley
 Bourg-en-Bresse-1
 Bourg-en-Bresse-2
 Ceyzériat
 Châtillon-sur-Chalaronne 
 Gex
 Hauteville-Lompnes
 Lagnieu
 Meximieux
 Miribel
 Nantua
 Oyonnax
 Pont-d'Ain
 Replonges
 Saint-Étienne-du-Bois
 Saint-Genis-Pouilly
 Thoiry
 Trévoux
 Villars-les-Dombes
 Vonnas

(CUB) Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse, criada em 2001.

Posição em abril de 2020.

Comunas 

Ain